Аљо може да се односи на:
 Аљо (Локњански рејон), Русија
 Аљо (Бежанички рејон), Русија
 Аљо (Пјаченца), Италија